Rüschen steht für:

 Rüschen, Plural von Rüsche, ein schmückender Textilbesatz
 Rüschen, das Fahren einer Kreek (Rodelschlitten)

Familiennamen
 Gerhard Rüschen (1932–2016), deutscher Industriemanager